Cori „Coco“ Gauff [] (* 13. März 2004 in Delray Beach, Florida) ist eine US-amerikanische Tennisspielerin.

Karriere 
Gauff, die am liebsten auf Hartplätzen spielt, begann im Alter von sechs Jahren mit dem Tennis. Bis 2018 spielte sie hauptsächlich auf dem ITF Junior Circuit. Ihr erstes Turnier auf dem ITF Women’s Circuit spielte sie im Mai 2018 in Osprey.

Am 10. September 2017 verlor sie das Finale des Juniorinneneinzels der US Open gegen Amanda Anisimova mit 0:6, 2:6. Sie war die jüngste Spielerin, die seit der Einführung der Juniorinnenwettbewerbe 1974 das Finale erreichte. Neun Monate später, am 9. Juni 2018, gewann sie den Titel im Juniorinneneinzel bei den French Open gegen Catherine McNally mit 1:6, 6:3, 7:61. In der Woche vor den French Open spielte sie ihr erstes Profi-Turnier in Osprey, Florida. Über die Qualifikation erreichte sie das Hauptfeld, wo sie im Achtelfinale ausschied. Am 9. September 2018 gewann sie zusammen mit Catherine McNally das Juniorinnen-Doppel bei den US Open. Im Dezember gewann sie noch den Orange Bowl, das nach den vier Grand Slams bedeutendste Juniorinnenturnier. Im Finale setzte sie sich gegen Zheng Qinwen mit 6:1, 3:6, 6:4 durch.

Am 27. Juni 2019 qualifizierte sie sich für die Wimbledon Championships 2019, somit ist sie mit 15 Jahren und 106 Tagen die jüngste Spielerin der Open Era, die sich regulär für Wimbledon qualifizierte. Bei den Championships gewann sie in der ersten Runde gegen die 39-jährige Venus Williams mit 6:4 und 6:4. Es folgten zwei weitere Siege gegen Magdaléna Rybáriková (6:3, 6:3) und Polona Hercog (3:6, 7:67, 7:5). Im Achtelfinale traf sie auf die spätere Turniersiegerin, die Rumänin Simona Halep, der sie mit 3:6 und 3:6 unterlag.

Im Oktober 2019 konnte Gauff im Alter von 15 Jahren bei den Upper Austria Ladies Linz 2019 als „Lucky Loser“ das Turnier gewinnen und somit ihren ersten Titel auf der WTA-Tour feiern. Sie ist damit die jüngste Toursiegerin, seit Nicole Vaidišová 2004 in Vancouver gewann. Auf dem Weg zum Titel schlug Gauff unter anderem Kiki Bertens (gleichzeitig Gauffs erster Sieg über eine Top-Ten-Spielerin), Andrea Petković sowie im Finale Jeļena Ostapenko.

Im Januar 2020 besiegte die 15-Jährige in ihrem Auftaktmatch bei den Australian Open wie schon zuvor 2019 in Wimbledon ihr Vorbild Venus Williams. In der dritten Runde besiegte sie die damalige Titelverteidigerin Naomi Ōsaka. Im Achtelfinale scheiterte sie an der späteren Siegerin Sofia Kenin. Im Doppel trat sie wieder mit Catherine McNally an.

Im Juli 2021 trat Gauff wie auch 2019 erneut bei den Wimbledon Championships an und erreichte das Achtelfinale, wo sie allerdings gegen die Deutsche Angelique Kerber ausschied.

Aufgrund eines positiven COVID-19-Tests musste sie ihre Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 absagen.

Am 15. August 2022 wurde Gauff mit 18 Jahren und 5 Monaten die Nummer 1 der Doppel-Weltrangliste.

Persönliches 
Gauff wuchs in Atlanta auf, zog dann aber wegen der besseren Trainingsmöglichkeiten nach Florida. Ihr Vater Corey war Basketballspieler an der Georgia State University und ihre Mutter Candi war Leichtathletin an der Florida State University.

Gauff lebt in Delray Beach und wird zuhause von ihren Eltern unterrichtet. Sie hat zwei Brüder.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Karrierestatistik und Turnierbilanz

Dameneinzel 
Die letzte Aktualisierung erfolgte nach dem WTA-Turnier in Doha 2023.

Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; RR = Round Robin (Gruppenphase); n. a. = nicht ausgetragen; a. K. = andere Kategorie; PO (Playoff) = Auf- und Abstiegsrunde im Billie Jean King Cup; K1, K2, K3 = Teilnahme in der Kontinentalgruppe I, II, III im Billie Jean King Cup.

Anmerkung: Diese Statistik berücksichtigt alle Ergebnisse im Einzel, so wie es auf der WTA-Seite steht. Dargestellt sind nur WTA-Turniere der Kategorien Premier Mandatory und Premier 5 (2009–2020) bzw. die WTA-Turniere der Kategorie 1000 (seit 2021).

Damendoppel

Mixed

Juniorinneneinzel

Juniorinnendoppel

Weblinks

Einzelnachweise 

Tennisspieler (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 2004
Frau